Murici kan syfta på:

Brasilien 

 Murici (kommun), Alagoas, 
 Murici (ort), Alagoas,